Jílové kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Jílové u Prahy (ort i Tjeckien), Mellersta Böhmen, 
 Jílové (ort i Tjeckien), Ústí nad Labem, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar